Термин Царь Обезьян может относиться к следующим понятиям:
 Хануман — божественная обезьяна, сын бога ветра Ваю и апсары Пунджисталы. Один из главных героев «Рамаяны»
 Сунь Укун — китайский литературный персонаж, известный по роману «Путешествие на Запад»